56. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 31 sierpnia – 4 września 1983 w szwajcarskiej miejscowości Altenrhein. Były to ósme zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1923, 1929, 1936, 1946, 1953, 1961 i 1971). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Również nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali. 

Polacy w mistrzostwach zdobyli brązowy medal, który wywalczył Andrzej Serediuk w wyścigu ze startu wspólnego amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 10 zawodników w dwóch konkurencjach amatorów.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1983 w kolarstwie
1983 w Europie
Kolarstwo w Szwajcarii